Amelie Augenstern ist ein Roman von Henning Heske über das Erwachsenwerden, den er 2002 veröffentlichte. Im Zentrum steht das siebzehnjährige Mädchen Amelie Stern und ihre Erlebnisse innerhalb eines Jahres in der Schule, zu Hause mit ihrer Schwester und vor allem ihre turbulenten ersten Liebeserfahrungen. Es ist eine Geschichte über die Probleme des Erwachsenwerdens, insbesondere über Freundschaft und Liebe.

Inhalt 
Amelie Stern engagiert sich aus Ärger über Probleme in ihrer Schule in der Redaktion der neu gegründeten Schülerzeitung Strebergarten. Doch daneben verlangen immer häufiger Jungs einen Platz in ihrem Leben. Erst kann sie sich nicht entscheiden: Jörg oder Thomas, einer der beiden Typen aus ihrer Schule? Als sie sich endlich mit Jörg glücklich fühlt, geht einiges schief. Große Enttäuschungen warten auf Amelie. Sogar ihre beste Freundin Steffi entpuppt sich als falsche Schlange. Schließlich verliebt sie sich in den etwas älteren Referendar Mark. Wird er ihre große Liebe? Oder spielt er nur vorübergehend den Tröster für Amelie „Augenstern“? Sprachferien in England sollen ihr Klarheit verschaffen. Dort lernt Amelie Gino kennen, der ihr mit italienischem Feuer schöne Augen macht. Amelies Gefühle fahren Karussell.

Zurück in Deutschland wird ihr einiges klar. Sie trennt sich von Mark, sucht eine Aussprache mit Steffi und weiß schließlich, dass ein neuer Abschnitt in ihrem Leben begonnen hat, den sie selbstbewusst und verantwortungsvoll angehen will.

Neuausgabe 
 Henning Heske: Amelie Augenstern. Jugendbuch. Books on Demand, Norderstedt 2008. 164 S. ISBN 978-3-8370-0900-2 

Literarisches Werk
Literatur (21. Jahrhundert)
Literatur (Deutsch)
Kinder- und Jugendliteratur